Gaétan Brulotte (1945 -), un écrivain québécois.
 Rodger Brulotte  (1947-), un animateur à la télévision pour le baseball.